Burenrecht (Nederland)
Veldwetboek (België)